Scooter (vervoermiddel), een vervoermiddel op twee wielen dat wordt aangedreven door een motor
 Scooter (danceact), een Duitse raveband
 Scooter (Belgische band), een Belgische rockgroep, actief van 1979 tot 1983
 Scooter (Muppet), een Muppet, de assistent van de Muppet Kermit de Kikker
 Scooterette, een opvouwbare fiets met hulpmotor
 Scooter (lied), een lied van Yssi SB in samenwerking met Qlas & Blacka, Ashafar en ADF Samski